Vindec is de naam van twee historische merken van motorfietsen, die beide door fabrieken met een andere naam geproduceerd werden:

 Vindec uit Londen door de firma Brown
 Vindec-Special uit Keulen door de firma Allright